Бельский сельсовет
 Бельский сельсовет (Гафурийский район)
 Бельский сельсовет (Стерлитамакский район) — упразднён в 2008 году